AAY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Al-Ghayda (Yemen)
 AAY – codice vettore ICAO di Allegiant Air